Franciaország
Cazaux, település Franciaországban, Ariège megyében
Cazaux-d’Anglès, település Franciaországban, Gers megyében
Cazaux-Debat, település Franciaországban, Hautes-Pyrénées megyében
Cazaux-Fréchet-Anéran-Camors, település Franciaországban, Hautes-Pyrénées megyében
Cazaux-Layrisse, település Franciaországban, Haute-Garonne megyében
Cazaux-Savès, település Franciaországban, Gers megyében
Cazaux-Villecomtal, település Franciaországban, Gers megyében